Eumycota es un subreino o clado del reino Fungi que incluye a los quitridios y los hongos terrestres. Son llamados hongos verdaderos. Este clado se creó con la inclusión de los opistosporidios para diferenciarlos de ellos, ya que se creía que estos últimos carecían de la pared celular de quitina, pero se ha descubierto que los grupos presentan quitina en la pared celular o en las esporas, una característica universal de los hongos. Los opistosporidios habían sido clasificados hasta hace poco como protistas y los quitridios en el pasado también formaron parte de ese reino. Un estudio filogenético reciente ha encontrado que Opisthosporidia puede ser de hecho un grupo parafilético del cual se originan los hongos verdaderos.

Los eumicetos se caracterizan por ser en su mayoría hongos filamentosos o pluricelulares en contraposición a los opistosporidios que son únicamente unicelulares. No obstante también existen eumicetos unicelulares como las levaduras y algunos quitridios que perdieron su pluricelularidad por una reducción secundaria. Eumycota también incluye a todos los hongos de reproducción sexual. Los hongos terrestres (Amastigomycota) carecen de flagelo celular por su pérdida durante la evolución, posiblemente como consecuencia de su adaptación al hábitat terrestre. Sin embargo en los quitridios y los opistosporidios se conserva el flagelo ancestral "opistoconto" que relaciona a los hongos con los animales.

Sistemática 

Eumycota incluye la mayor parte de las divisiones de hongos. Se pueden clasificar de la siguiente manera:
 Eumycota
 Blastocladiomycota
 Chytridiomycota
 Amastigomycota
 Mucoromycota
 Zoopagomycota
 Dikarya
 Ascomycota
 Basidiomycota
 Entorrhizomycota

Filogenia 

Una posible filogenia es la siguiente:

Referencias 

Fungi